Мужская сборная Сербии по волейболу
 Женская сборная Сербии по волейболу